Балыктах
 Балыктах (Мегино-Кангаласский улус) — село в Якутии
 Балыктах (Усть-Алданский улус) — село в Якутии
 Балыктах (озеро)

Реки 
 Балыктах (река, Амурская область)
 Балыктах (река, Котельный) — река на острове Котельный, Новосибирские острова, Якутия, Россия
 Балыктах (приток Россохи) — левый приток реки Россоха